Victor Henry peut désigner :
 Victor Henry (1832-1896), journaliste catholique belge ;
 Victor Henry (1850-1907), linguiste français.